Giovanni Galbaio – tradizionalmente l'ottavo doge del Ducato di Venezia
 Maurizio Galbaio – tradizionalmente il settimo doge del Ducato di Venezia